Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Gerry Weber Open 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Hinzu kamen zwei Lucky Loser. Im Doppel qualifizierte sich ein Team. Insgesamt nahmen 16 Spieler im Einzel und vier Teams im Doppel an der Qualifikation teil, die am 16. und 17. Juni 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 90 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 76 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Halle (Westf.)